Le tournoi de tennis de Milwaukee est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1971 se dispute du 21 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Rosie Casals.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Milwaukee
 Saison 1971 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1971
Milwaukee
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en janvier 1971